CRO Race 2022 var den 16. udgave af det kroatiske etapeløb CRO Race. Cykelløbets seks etaper havde en samlet distance på godt 1.074 km, og blev kørt fra den 27. september til 2. oktober 2022, med start i Osijek og mål i Zagreb. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2022.

Løbet var første gang at danske Jonas Vingegaard stillede op til et officielt løb, siden han vandt Tour de France. Vingegaard vandt løbets tredje og femte etape, og kom efter den anden etapesejr i løbets røde førertrøje.

Slovenske Matej Mohorič fra  vandt løbet med ét sekunds forspring til Jonas Vingegaard. Det skete efter at Mohorič på løbets sidste etape sikrede sig nok bonussekunder til at komme forbi danskeren i det samlede klassement. Den 19-årige brite Oscar Onley fra  kom på løbets tredjeplads.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Samlede stilling

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022